La famille Pelleterat de Borde est une famille subsistante de la noblesse francaise, originaire de Bourgogne dont la devise est Fides et patria. 

Les origines primaires de la famille se situent dans le Duché de Savoie puis en Bresse (Ligny) et dans le Mâconnais. Le lieu-dit de Borde est situé sur la commune de Château, à cinq kilomètres au sud-ouest de Cluny en Saône-et-Loire.

Histoire 

Au  Jehan Pelleterat est un compagnon de croisade de Didier de la Baume. Son père Siegebald de la Baume, chevalier de Treffort, lui fournit ses troupes lors du départ de ce dernier pour la deuxième croisade en 1147. C’est sous le commandement du comte de Savoie, à la suite du roi Louis VII le Jeune, dans cette  qu’est nommé Jean Pelleterat, fils de Jacques Pelleterat, de Treffort et de Claude Josserande.

Les Pelleterat sont associés à l’histoire de la ville de Cluny. Le  la ville est assiégée par les troupes protestantes du Prince de Condé et de l’amiral de Coligny qui s’y présentent et somment les habitants de laisser leur ville ouverte. Les Guise ont déjà occupé l'abbaye quelques années auparavant mais cette fois les magistrats de Cluny s’y refusent et il est convenu que le sort de Cluny se décidera à la suite d'un combat singulier entre trois champions choisis dans chaque parti. C’est alors qu’Antoine Pelleterat se présente spontanément avec deux autres jeunes compagnons : Pierre Fournier et Jean Duthy. Le lendemain ils se présentent au lieu du combat. Les assiégeants sont campés sur les versants de la montagne et les assiégés clunysois sont rangés sur les hauts murs fortifiés de la ville. Le combat dure près d’une heure dans la plaine de Montaudon et on imagine à peine les efforts déployés pour combattre en armure sous le lourd soleil de juin. Les trois champions protestants sont tués. Antoine Pelleterat est blessé mais sans trop de gravité.

.

Personnalités 
Au cours des siècles la famille Pelleterat de Borde s’est illustrée dans plusieurs domaines, elle compte en son sein de nombreux militaires et une actrice :
 Louis Pelleterat de Borde (1747- 1789), mousquetaire de la Maison du Roi en 1777 ;
 Yvan Pelleterat de Borde (1840-1930), maire de Pagney (Jura), conseiller général du Jura ;
 Auguste Marie Paul Pelleterat de Borde (1907-1994), général de brigade ;
 Michel Pelleterat de Borde, né le  à Rougemont-le-Château (Territoire de Belfort), lieutenant au  bataillon étranger de parachutistes, mort pour la France à Dong Khé (Asie) le  ;
 Christine Carrère ou Christine (Carère) née Christiane Élisabeth Jeanne Marie Pelleterat de Borde (1930-2008), actrice ;
 en 1935, Renée Pelleterat de Borde épouse Charles Claudon fils d'Henri Claudon, général de brigade.

Héraldique

Notes et références

Bibliographie 

  

Blason à uniformiser
Famille noble française
Famille noble de Bourgogne